Il Golem – romanzo del 1914 di Gustav Meyrink
 Il Golem – film perduto del 1915 di Paul Wegener
 Il Golem - Come venne al mondo – film del 1920 di Paul Wegener
 The Golem – film horror israeliano del 2018 diretto da Doron Paz e Yoav Paz

Pagine correlate 
Golem (disambigua)